Naselja u Srbiji:
 Ralja (Sopot, Srbija), naselje u sastavu općine Sopot
 Ralja (Smederevo, Srbija), naselje u sastavu općine Smederevo

Rijeka u Srbiji:
 Ralja (rijeka), rijeka u Šumadiji